Barresi – famiglia siciliana di origine francese

 Emanuele Barresi – attore italiano (1958–)
 Joe Barresi – produttore musicale statunitense
 John Barresi – deltaplanista statunitense (1975–)
 Paul Barresi – regista ed ex attore pornografico statunitense (1949–)
 Phil Barresi – politico australiano (1955–)